Vivanco ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred de Vivanco-Luyken (1923–2004), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker
 Fernando Vivanco, spanischer Filmschauspieler 
 Justo Donoso Vivanco (1800–1868), chilenischer Bischof
 Manuel Ignacio de Vivanco (1806–1873), peruanischer Politiker, Staatspräsident 1843/1844
 Mariano Vivanco Valiente (1933–2004), kubanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Sebastián de Vivanco (um 1550–1622), spanischer Komponist
 William Vivanco (* 1975), kubanischer Sänger und Songwriter

Vivanco steht für:
 Vivanco Gruppe, deutscher Hersteller von Unterhaltungselektronik